Аматлан де Кањас има више значења:

 Општина Аматлан де Кањас (Најарит), општина у савезној држави Најарит у Мексику
 Аматлан де Кањас (Аматлан де Кањас, Најарит), насеље у савезној држави Најарит у Мексику